В Соединённых Штатах насчитывается 8 округов с названием Ориндж ():
 Ориндж — в штате Вермонт
 Ориндж — в штате Виргиния
 Ориндж — в штате Индиана
 Ориндж — в штате Калифорния
 Ориндж — в штате Нью-Йорк
 Ориндж — в штате Северная Каролина
 Ориндж — в штате Техас
 Ориндж — в штате Флорида